Die Rio Open 2018 (offiziell: Rio Open presented by Claro) waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2018 in Rio de Janeiro stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in Delray Beach die Delray Beach Open gespielt. Beide zählten zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Dominic Thiem war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewannen Pablo Carreño Busta und Pablo Cuevas im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.695.825 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.842.475 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 18. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Rio de Janeiro